Роке (Рокки) де ла Фуэнте (10 октября 1954) — американо-мексиканский бизнесмен, политический активист и политик. Кандидат от партии реформ и от партии «Дельта» (им же и созданной) на выборах президента США 2016 года. До этого де ла Фуэнте безуспешно выставлял свою кандидатуру на отборе кандидата в сенаторы от Демократической партии от штата Флорида 2016 года и на первичных выборах в президенты США от Демократической партии.

Биография 
Де ла Фуэнте родился 10 октября 1954 в семье Роке Антонио де ла Фуэнте Александра и Берты Гуэрры Изагуирре в больнице милосердия в г. Сан-Диего, штат Калифорния. Родители растили его в городах Мехико, Тихуана (штат Нижняя Калифорния) и в США (Сан-Диего и Аннахайм, штат Калифорния). Образования получал от родителей и от различных религиозных организаций, таких как легионеры Христа, малые братья Марии, орден кармелиток святого сердца в Лос-Анджелесе, дочерей святого духа и ордена иезуитов. В молодости де ла Фуэнте посещал военную академию святой Катерины в Аннахейме, штат Калифорния. Получил степень бакалавра наук по физике и математике в Instituto Patria национального автономного университета Мексики. Также он изучал учёт и управление бизнесом в Анауакском университете близ г. Мехико.

С 1976 по 1990 де ла Фуэнте получил доверенности на торговлю автомобилями от компаний Alfa Romeo, American Motors, Audi, Cadillac, Chrysler, Daihatsu, Dodge, GMC, Honda и ряда других. Он также открыл одиннадцать пунктов обмена валюты в США и в Мексике.

В 2004 году Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) выпустило приказ, согласно которому де ла Фуэнте отстранялся от учреждений, застрахованных в FDIC. Де ла Фуэнте подал апелляцию. Апелляционный суд девятого округа частично отменил приказ и посоветовал FDIC пересмотреть наказание, заявив при этом: «Практика де ла Фуэнте по использованию FIB как своей личной копилки выглядит как шокирующее игнорирование банковского дела и закона в ущерб вкладчикам, акционерам и общественности…Тем не менее, мы оставляем это дело на рассмотрение бюро, в свете этого распоряжения, заслуживает или нет обвиняемый таких чрезмерных наказаний». В ноябре 2015 года де ла Фуэнте и город Сан-Диего достигли соглашения по длившемуся десятилетия спору о площади в 312 акров, которую де ла Фуэнте обустраивал в Отаи Меса.

У де ла Фуэнте есть предприятия и собственность в Доминиканской республике, Мексике, США и Уругвае.

2016 Политические кампании 
Де ла Фуэнте предпринял собственные избирательные кампании, нацеленную на выборы президента США в 2016 году.

От Демократической партии 

В ходе первичных выборов Демократической партии он добивался выдвижения от этой партии. Однако на национальном собрании Демократической партии 2016 года ему не удалось выдвижения от партии. Он создал американскую партию «Дельта» и выставил свою кандидатуру в президенты от т. н. «третьих партий». Его кандидатом в вице-президенты является Майкл Штайнберг. Кандидатура де ла Фуэнте также выдвинута и от Партии реформ, которая располагает допуском по бюллетеням во Флориде, Луизиане и Миссисипи.

 A. В качестве write-in.

Кандидат от третьих партий 

Заполняя документы по кандидатуре на пост президента США в Федеральной избирательной комиссии де ла Фуэнте указал, что является демократом. Он позиционирует себя как прогрессивный демократ. Политик заявляет, что к участию в выборах его побудило недовольство списком кандидатов, особенно кандидатура Трампа, которого он обвиняет в замысле превратить в чужих большие сегменты населения.

По поводу иммиграции де ла Фуэнте поддерживает план по пути к гражданству и выступает против идеи Дональда Трампа по постройке стены.

Для того чтобы продвигать избирательную кампанию на общих выборах в качестве кандидата от третьих партий де ла Фуэнте создал «американскую партию Дельта». Его кандидат в вице-президенты Майкл Штайнберг из штата Флорида. 8 августа 2016 он был назван кандидатом в президенты США от Партии реформ.

Кандидату удалось получить доступ по бюллетеням в 20 штатах (147 голосов выборщиков): Аляска, Колорадо, Флорида, Айдахо, Айова, Кентукки, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Дакота, Род-Айленд, Теннесси, Юта, Вермонт, Висконсин и Вайоминг. Он также стал кандидатом write-in в Западной Виргинии, Индиане, Делавэре, Небраске и Аризоне.

Выборы в Сенат США 
Де ла Фуэнте также пытался пройти в Сенат США. 20 июня 2016 он заплатил сумму в 10.440 долларов за право в участии в выборах кандидата в Сенат США от штата Флорида от Демократической партии на выборах (в настоящее время сенатором от штата Флорида является республиканец Марко Рубио). В выборах также участвовали Патрик Мерфи, Алан Грейсон, Пам Кейт и Реджинальд Ластер. В итоге номинацию от Демократической партии выиграл Патрик Мерфи. Сам де ла Фуэнте занял четвёртое место из пяти получив 60.606 голосов (5.38 % голосов избирателей).

Примечания

Ссылки 
 Rocky 2016 campaign website
 
 Columnist Dave Barry on meeting De la Fuente
 

Кандидаты в президенты США (2016)
Предприниматели США
Кандидаты в президенты США (2020)
Политики США XXI века